Пленти () — крупный залив на северном побережье новозеландского острова Северный. Он простирается от полуострова  на западе до мыса  на востоке. Длина береговой линии залива составляет около 259 км. У побережья залива Пленти расположен одноимённый регион Бей-оф-Пленти, который также включает несколько крупных островов в заливе, в том числе Уайт-Айленд.

Название залива Пленти (которое можно перевести как «залив изобилия») появилось во время экспедиции Джеймса Кука 1769—1770 годов, который отметил богатые природные ресурсы этого района Новой Зеландии.

Заливы Новой Зеландии
Заливы Тихого океана